

Biografia

Infanzia 
Era figlia del re Alfonso X di Castiglia e della principessa Violante d'Aragona.

Trattative matrimoniali 
Già nel 1256 vennero avviate trattative matrimoniali per far maritare Beatrice a Giovanni figlio di Giovanni I del Brandeburgo e della principessa Sofia di Danimarca. L'intento di Alfonso era di trovare agganci politici per la sua elezione a imperatore del Sacro Romano Impero.

Matrimonio 
Successivamente venne destinata dal padre a sposare il marchese del Monferrato Guglielmo VII divenendone la terza moglie nel 1271.

Morte 
Non si conosce la data esatta della morte di Beatrice ma è collocata dopo il 1280.

Discendenza 
Beatrice e Guglielmo VII del Monferrato ebbero tre figli:
 Violante (Casale, 1274-Costantinopoli, 1317) andata poi sposa al re Andronico II Paleologo;
 Giovanni (1277-9 gennaio 1305), successore di Guglielmo VII;
 Alessina, andata sposa a Poncello Orsini, Vicario regio di Roma.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
 Regno di Castiglia

Collegamenti esterni 
 

Beatrice
Coniugi dei Paleologi